Ахмерова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Ахмерова, Лейла Бегнязовна (род. 1957) — советская хоккеистка на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр, мастер спорта международного класса.
 Ахмерова, Таниля Айсаевна (1950—2015) — советская и азербайджанская актриса, заслуженная артистка Азербайджана.
 Ахмерова, Флюра Давлетхановна (1928—2004) — башкирская писательница, краевед, педагог-методист. Отличник народного просвещения РСФСР.